Будённовский — хутор в Новоаннинском районе Волгоградской области России. Входит в состав Краснокоротковского сельского поселения. Население  человек ().

История

География 
Расположен в северо-западной части области, в лесостепи, в пределах Хопёрско-Бузулукской равнины, являющейся южным окончанием Окско-Донской низменности, возле оз. Подпешное.

Уличная сеть не развита.
 
Абсолютная высота 85 метров над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 29 человек мужчин — 17, женщин — 12 (58,6 и 41,4 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 74 % из общей численности населения в 27 человек

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Ведется газификация хутора. Внутрипоселковый газопровод включён в областную целевую программу «Газификация Волгоградской области на 2013—2017 годы».

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания

Ссылки 
 	
 

Объекты, названные в честь Семёна Будённого
Населённые пункты Новоаннинского района